Andante religioso verwijst naar een aantal composities: 
Andante religioso (Halvorsen)
Andante religioso (Liszt)
Andante religioso (Merikanto)
Andante religioso (Scharwenka)